Stichoneuron är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Stichoneuron ingår i familjen Stemonaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Enhjärtbladiga blomväxter
Stichoneuron